

Населені пункти та їхні частини
 Зелена Гура — місто на правах повіту в Любуському воєводстві
 Зельона-Ґура — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Зельона-Ґура — село в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Зельона-Ґура — частина села Неклань-Мали в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зельона-Ґура — лісова осада в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Зельона-Ґура — лісова осада в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки